Ворвик има више значења:
 Ворвик (Џорџија)
 Ворвик (Роуд Ајланд)
 Ворвик (Њујорк)
 Ворвик (Оклахома)
 Ворвик (Северна Дакота)